

Persone
 Wild Bill Hickok, o James Butler Hickok (1837-1876) – pistolero statunitense
 Wild Bill Hickman, o William Adams Hickman (1815-1883) – pioniere e presunto assassino
 Bill Hickok (1874-1933) – giocatore di football americano e uomo d'affari
 Bill Lovett (1894-1923) – gangster irlandese-americano di New York
 Bill Davison (1906-1989) – jazzista statunitense
 Bill Stealey – ex pilota della US Air Force e produttore di giochi informatici
 Edward William Donovan (1876-1923) – giocatore di baseball statunitense
 William Joseph Donovan (1883-1959) – soldato, avvocato e agente dei servizi segreti statunitense, fondatore del precursore della Central Intelligence Agency
 William Guarnere – soldato americano della 101st Airborne Division durante la seconda guerra mondiale
 Bill Wiles – wrestler professionista statunitense

Cinema
Wild Bill – film del 1995 diretto da Walter Hill
Wild Bill – film del 2002 diretto da Wayne Sabato
Wild Bill – film del 2011 diretto da Dexter Fletcher